YIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Radium (Canada)